Princezna Marjam Begum Najmová (2. listopadu 1936 – 25. prosince 2021) byla afghánská princezna. Byla druhou dcerou krále Muhammada Záhira Šáha a královny Humajry Begum.

Princezna Marjam Begum byla vzdělávána na škole Maláli v Kábulu. V době vlády svého otce pracovala princezna jako zdravotní sestra. 

Princezna Marjam Begum zemřela doma v Kábulu v Afghánistánu 25. prosince 2021 ve věku 85 let. Pohřbena byla na kopci Marandžan v Kábulu v Afghánistánu.

Potomstvo 

 Sardar Nádir Chán Najm (* 1965, Mnichov, Bavorsko, Německo)

Předkové

Reference 

Barakzajové
Afghánské princezny
Dcery králů
Narození 2. listopadu
Narození v roce 1936
Narození v Kábulu
Úmrtí 25. prosince
Úmrtí v roce 2021
Úmrtí v Kábulu
Pohřbení v Kábulu
Ženy